Бруке́зія мала́ (Brookesia minima) — представник роду Брукезія з родини Хамелеонів.

Опис 
Загальна довжина сягає 4 см, це один з найменших видів хамелеонів. Має коричневе забарвлення зі світлими плямами та цяточками на спині. Загалом колір цього хамелеона нагадує мшисту рослинність. Колір черева сірувато-коричневий. Немає гребінців, очі великі з чудовим зором, голова дещо стиснута.

Спосіб життя  
Мешкає серед опалого листя. Активний уночі. Харчується невеликими членистоногими. 

Це яйцекладна ящірка. Самиці відкладають 2 маленьких яйця.

Розповсюдження 
Мешкає на острові Носі-Бе поблизу острову Мадагаскар.

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1893
minima